

Personnes

Patronyme 

 Akiko Shirai (né en 1935), artiste graveur japonaise ;
 Yamamoto Akiko () femme combattante japonaise.

Prénom

Autres 
Akiko peut aussi désigner :
 Akiko, label shōjo manga de l'éditeur de bande dessinée SEEBD ;
 (9985) Akiko, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Akiko, film italien de Luigi Filippo D'Amico sorti en 1961.

Voir aussi 
 KOKIA∞AKIKO ~Balance~, album de musique de 2009